Панзо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Панзо, Джонатан (2000) — английский футболист ивуарийского происхождения, защитник.
 Панзо, Эрман (1958—1999) — французский легкоатлет, бронзовый призёр Олимпийских игр.